Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de McHenry (McHenry County) :
 Comté de McHenry, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
 Comté de McHenry, situé dans l'État de l'Illinois.